Filippo I di Spagna alias Filippo I di Castiglia alias Filippo d'Asburgo, detto il Bello (Bruges, 22 luglio 1478 – Burgos, 25 settembre 1506), figlio dell'Imperatore Massimiliano I d'Asburgo.
Filippo II di Spagna: Filippo II d'Asburgo (Valladolid, 21 maggio 1527 – San Lorenzo de El Escorial, 13 settembre 1598), noto anche come Filippo il Prudente, fu re di Spagna dal 1556 al 1598, re di Napoli e re di Sicilia dal 1554 al 1598, re di Sardegna e diciottesimo re del Portogallo e Algarve, come Filippo I dal 1581 al 1598.
Filippo III di Spagna (Madrid, 14 aprile 1578-31 marzo 1621), noto anche come Filippo il Pio, fu il secondo re di Spagna e il diciannovesimo re del Portogallo e Algarve come Filippo II dal 1598 fino alla morte.
Filippo IV di Spagna (Valladolid, 8 aprile 1605 – Madrid, 17 settembre 1665), anche detto Filippo il Grande o Il Re Pianeta, fu re di Spagna dal 1621 fino alla morte, sovrano dei Paesi Bassi spagnoli nonché re del Portogallo e di Algarve come Filippo III fino al 1640.
Filippo V di Spagna: Filippo V di Borbone (Versailles, 19 dicembre 1683 – Madrid, 9 luglio 1746) fu il primo re di Spagna della dinastia dei Borbone.
Filippo di Borbone-Spagna: Don Filippo di Napoli e Sicilia, duca di Calabria (Portici, 13 giugno 1747-19 settembre 1777), fu infante di Spagna in quanto nipote in linea maschile di Filippo V di Spagna.
Filippo VI di Spagna, nato a Madrid il 30 gennaio 1968 e figlio di Juan Carlos I di Spagna e della regina Sofia, è divenuto il 19 giugno 2014 re di Spagna.